Anton Kolar je lahko:

 Anton Kolar (1942–) - slovenski glasbenik, dirigent in skladatelj
 Anton Kolar (1946–2015) - slovenski duhovnik
 Anton Kolar (1953–) - slovenski veteran vojne za Slovenijo